Ђорђе Бошан се може односити:

 Ђорђе Бошан (физичар)
 Ђорђе Бошан (сликар)